McLain – park stanowy w USA, w stanie Michigan
 McLain – miasto w USA, w stanie Mississippi, w hrabstwie Greene